Burle Marx
Ou ainda:
 Parque Burle Marx - na cidade de São Paulo
 Reserva Biológica Burle Marx - em Guarulhos
 Parque Ecológico Burle Marx - em Brasília
 Parque Roberto Burle Marx - em Belo Horizonte
 Parque da Cidade Roberto Burle Marx - em São José dos Campos

Epônimos